Långvikstjärn (Långviktjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långvikstjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Långviktjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Långvikstjärnarna, sjö i Vilhelmina kommun,  (8,66 ha)
Långvikstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (12,2 ha)
Långviktjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (25,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn